Hunsrückstraße steht für:
 Hunsrückstraße (Bensheim), Landkreis Bergstraße, Hessen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bensheim
 Hunsrückstraße (Bonn), Nordrhein-Westfalen, siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Nordstadt
 Hunsrückstraße (Wadern), Landkreis Merzig-Wadern, Saarland, siehe Liste der Baudenkmäler in Wadern #Gehweiler

Siehe auch:
 Hunsrückhöhenstraße
 Hunsrückbahn